Weigle ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Weigle (1849–1932), deutscher Architekt
 Carl Gottlieb Weigle (1810–1882), deutscher Orgelbauer
 Friedemann Weigle (1962–2015), deutscher Bratschist
 Friedrich Weigle (1850–1906), deutscher Orgelbauer
 Friedrich Weigle (Sohn) (1882–1958), deutscher Orgelbauer

 Gottfried Weigle (1816–1855), deutscher Missionar und Sprachwissenschaftler
 Jean Weigle (1901–1968), Schweizer Biophysiker
 Jörg-Peter Weigle (* 1953), deutscher Dirigent
 Klaus Weigle (1926–2009), deutscher Journalist und Politiker
 Sebastian Weigle (* 1961), deutscher Hornist und Dirigent
 Wilhelm Weigle (Carl Wilhelm Weigle; 1788–1884), deutscher Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

Siehe auch:
 Weigle-Haus in Essen
 (200255) Weigle, Asteroid
 Orgelbau Friedrich Weigle, deutsches Orgelbauunternehmen
 Fabryka Skór G. Weigle, Synowie, polnische Großgerberei